Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg ist der Name folgender Personen:
 Friedrich Emil August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1800–1865), Fürst von Noer 
 Friedrich Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1668–1714), königlich-dänischer Generalmajor und Chef des Oldenburger Landregiments, siehe Friedrich Wilhelm (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg)